Казеру́н () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Казерун.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Джере и Баладе (بخش جره و بالاده)
 Хешт (بخش خشت)
 Кемаредж и Конартехте (بخش کنارتخته و کمارج)
 Кухмаре (بخش کوهمره)
 Ченар Шахиджан (بخش چنار شاهیجان)
Население области на 2006 год составляло 258 097 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса